Васи́лий Григорьевич Анто́нов:
 Антонов, Василий Григорьевич (1882—1967) — большевик, советский партийный и государственный деятель, журналист.
 Антонов, Василий Григорьевич — эсер, гласный Московской городской думы в 1917—1918 годах.